Collings est un patronyme porté notamment par :

 Ab Collings (1916-), joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Albert Henry Collings (1868-1947), peintre britannique ;
 Dale Collings (1955-), joueur australien de tennis ;
 David Collings (1940-2020),  acteur britannique ;
 Marie Collings (1791-1853), dame de Sercq de 1852 à 1853 ;
 Pierre Collings (1900-1937), scénariste américain ;
 Sibyl Collings Beaumont Hathaway (1884-1974),  de Sercq ;
 William Frederick Collings (1852-1927),  de Sercq ;
 William Thomas Collings (1823-1882), prêtre anglican et le seigneur de Sercq de 1853 à 1882.

Homonymie de patronyme